Christopher Joseph Burke (nascido em 26 de agosto de 1965 em Point Lookout, Nova-York) é um ator estadunidense, cujo papel mais conhecido foi de Charles "Corky" Thacher na série de TV Life Goes On. Tanto ator quanto personagem tem Síndrome de Down. Outro papel importante foi o anjo Taylor, da série Touched by an Angel.

Ligações externas 
Chris Burke no IMDb 

Atores dos Estados Unidos
Atores com síndrome de Down